Erik Benzelius è il nome di due Arcivescovi di Uppsala:

Erik Benzelius il vecchio, vissuto tra il 1632 e il 1709, divenuto arcivescovo nel 1700 e rimasto tale fino alla morte;
Erik Benzelius il giovane, figlio del primo, vissuto tra il 1675 e il 1743, divenuto arcivescovo nel 1742, ma mai effettivamente insediato.